Cet article recense les îles de l'océan Arctique, classé par pays.

Canada
 Île Axel Heiberg
 Île de Baffin
 Île Banks
 Île d'Ellesmere
 Île Victoria

États-Unis
 Barter Island
 Arey Island
 Petite Diomède

Groenland
 Qeqertarsuaq (île Disko)
 Aasiaat
 Uunartoq Qeqertoq

Islande
 Bjarnarey
 Drangey
 Eldey
 Engey
 Flatey (Breiðafjörður)
 Flatey (Skjálfandi)
 Grímsey
 Heimaey
 Hrísey
 Hvalbakur
 Kolbeinsey
 Málmey
 Papey
 Surtsey
 Viðey
 Vigur
 Æðey

Norvège
 Jan Mayen
 Svalbard :
 Barentsøya
 Île aux Ours
 Edgeøya
 Hopen
 Kong Karls Land
 Kvitøya
 Nordaustlandet
 Prins Karls Forland
 Spitzberg
 Vardø

Russie
 Îles Solovetski (en mer Blanche)
 Terre de François-Joseph
 Nouvelle-Zemble
 Severnaya Zemlya ou Terres du Nord
 Archipel de Nouvelle-Sibérie
 île Wrangel
 île Herald
 Grande Diomède (dans le détroit de Behring)

Articles connexes
 Océan Arctique
 Liste des îles du Groenland
 Îles de l'Arctique russe

Arctique